Рейс 2 может иметь следующие значения:
 Рейс 2 Japan Airlines
 Рейс 2 Northwest Airlines
 Рейс 2 Trans World Airlines
 Рейс 2 Аэрофлота
Рейс 2 Helitech